Prisse ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Prisse, belgischer General und Politiker
 Émile Prisse d’Avesnes (1807–1879), französischer Ägyptologe

Prissé steht für:
 Prissé, französische Gemeinde
 Prissé-la-Charrière, ehemalige französische Gemeinde